Suddenly ("improvvisamente" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Gangsters in agguato (Suddenly) – film del 1954 diretto da Lewis Allen

Musica 
 Suddenly  – album di Marcus Miller del 1983
 Suddenly  – album di Billy Ocean del 1984
 Suddenly  – singolo di Billy Ocean del 1985, tratto dall'album omonimo
 Suddenly  – singolo di Toni Braxton del 2006, dall'album Libra
 Suddenly  – singolo di Ashley Tisdale del 2008, dall'album Headstrong;
 Suddenly  – singolo di Brian Transeau del 2011.
 Suddenly  –  album di Caribou del 2020

Televisione 
 Suddenly – film TV del 1996 diretto da Robert Allan Ackerman
 Suddenly – film TV del 2013 diretto da Uwe Boll